Иван Григоров може да се отнася до:
 Иван Григоров (писател) (1909 – 1987) – български писател
 Иван Григоров (актьор) (1944 – 2013) – български актьор
 Иван Григоров (юрист) (р. 1945) – български юрист, председател на Върховния съд (1992 – 1994) и на Върховния касационен съд (2000 – 2007)